Веселівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Білорусі:

Веселівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Веселівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, м. Судак
 Веселівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Веселівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Веселівська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Веселівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Веселівська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
Веселівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Веселівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Веселівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Веселівська сільська рада — Луганська область, Старобільський район
 Веселівська сільська рада — Сумська область, Путивльський район
 Веселівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Веселівська сільська рада — Харківська область, Харківський район
 Веселівська сільська рада — Херсонська область, Бериславський район
 Веселівська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район

 Веселівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Луцький район
 Веселівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район

Веселівська сільська рада — Мінська область, Борисовський район